Die Communauté de communes du Grand Roye ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Somme in der Region Hauts-de-France. Sie wurde am 1. Januar 2017 gegründet und umfasst 62 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Montdidier.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes du Grand Roye (vor 2017) und
 Communauté de communes du Canton de Montdidier.
Trotz der Namensgleichheit handelt es sich um eine Neugründung mit anderer Rechtspersönlichkeit.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 gingen die ehemaligen Gemeinden Pierrepont-sur-Avre und Contoire von der Communauté de communes Avre Luce Noye zusammen mit der ehemaligen Gemeinde Hargicourt in die Commune nouvelle Trois-Rivières, die Mitglied dieses Verbands wurde. Dadurch erhöhte sich die Fläche des Verbands.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Grand Roye
Gegründet 2007